Gárdos Miklós (1904–1950) szobrász
 Gárdos Miklós (1920–1998) író, újságíró